Ковело ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Параданта.  Занимает площадь 124 км². Население — 3 235 человек (на 2011 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Covelo, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры